Le Mazovia Tour ou Dookoła Mazowsza (Tour de Mazovie en français) est une course cycliste par étapes polonaise. Créée en 1951, elle fait partie de l'UCI Europe Tour depuis 2005, d'abord en catégorie 2.1 puis à partir de 2006 en catégorie 2.2.

Palmarès 

|-
| 1951 ||  Stanisław Zalewski || ||
|-
| 1952 ||  Jan Śpiewak || ||
|-
| 1953 ||  Andrzej Selma || ||
|-
| 1954 ||  Henryk Figiel || ||
|-
| 1955 ||  Jan Żelazny || ||
|-
| 1956 ||  Roman Sitarski || ||
|-
| 1957 ||  Wacław Wrzesiński || ||
|-
| 1958 ||  Stanisław Królak || ||
|-
| 1959 (1) ||  Adam Gęszka || ||
|-
| 1959 (2) ||  Henryk Kowalski || ||
|-
| 1960 ||  Kazimierz Bednarczyk || ||
|-
| 1961 ||  Witold Krawczyński || ||
|-
| 1962 ||  Józef Jochem || ||
|-
| 1963 ||  Franciszek Porwoł || ||
|-
| 1964 ||  Henryk Woźniak || ||
|-
| 1965 ||  Jan Kudra || ||
|-
| 1966 ||  Henryk Woźniak || ||
|-
| 1967 ||  Henryk Woźniak || ||
|-
| 1968 ||  Andrzej Bławdzin || ||
|-
| 1969 ||  Zenon Czechowski || ||
|-
| 1970 ||  Zenon Czechowski || ||
|-
| 1971 ||  Zenon Czechowski || ||
|-
| 1972 ||  Zenon Czechowski || ||
|-
| 1973 ||  Tadeusz Smyrak || ||
|-
| 1974 ||  Juliusz Firkowski || ||
|-
| 1975 ||  Mieczysław Klimczyk || ||
|-
| 1976 ||  Marian Majkowski || ||
|-
| 1977 ||  Ryszard Szurkowski || ||
|-
| 1978 ||  Ryszard Szurkowski || ||
|-
| 1979 ||  Roman Cieślak || ||
|-
| 1980 ||  Lechosław Michalak || ||
|-
| 1983 ||  Marek Leśniewski || ||
|-
| 1984 ||  Sławomir Krawczyk || ||
|-
| 1985 ||  Jan Leśniewski || ||
|-
| 1986 ||  Sławomir Krawczyk || ||
|-
| 1987 ||  Edward Kaczmarczyk || ||
|-
| 1988 ||  Zbigniew Piątek || ||
|-
| 1989 ||  Andrzej Sypytkowski || ||
|-
| 1993 ||  Dariusz Habel || ||
|-
| 1997 ||  Mariusz Bilewski || ||
|-
| 1998 ||  Tomasz Kłoczko || ||
|-
| 1999 ||  Wiktor Ułanowski || ||
|-
|2000
| Przemysław Mikołajczyk
| Piotr Przydzial
| Tomasz Lisowicz
|-
|2001
| Kacper Sowiński
| Daniel Majewski
| Grzegorz Gronkiewicz
|-
|2002
| Jacek Mickiewicz
| Marcin Gebka
| Tomasz Kloczko
|-
|2003
| Dariusz Rudnicki
| Robert Radosz
| Grzegorz Wajs
|-
|2004
| Adam Wadecki
| Piotr Zaradny
| Krzysztof Jezowski
|-
|2005
| Piotr Zaradny
| Robert Radosz
| Peter Mazur
|-
|2006
| Tomasz Kiendyś
| Marek Wesoły
| Daniel Czajkowski
|-
|2007
| Marek Wesoły
| Piotr Zaradny
| Dominik Roels
|-
|2008
| Marcin Sapa
| Aidis Kruopis
| Artur Detko
|-
|2009
| Łukasz Bodnar
| Robert Radosz
| Tomasz Kiendyś
|-
|2010
| Sebastian Forke
| Henning Bommel
| Rüdiger Selig
|-
|2011
| Robert Radosz
| Rüdiger Selig
| Krzysztof Jezowski
|-
|2012
| Mateusz Taciak
| Mateusz Nowak
| Nikolay Mihaylov
|-
|2013
|Non attribué
| Robert Radosz
| Łukasz Owsian
|-
|2014
| Jarosław Marycz
| Eryk Laton
| Maurits Lammertink
|-
|2015
| Grzegorz Stępniak
| Kersten Thiele
| Twan Brusselman
|-
|2016
| Matti Manninen
| Alan Banaszek
| Marco Mathis
|-
|2017
| Alois Kaňkovský
| Grzegorz Stępniak
| Emīls Liepiņš
|-
|2018
| Szymon Sajnok
| Alois Kankovsky
| Grzegorz Stepniak
|-
|2019
| Stanisław Aniołkowski
| Grzegorz Stepniak
| Frantisek Sisr
|-
|2020
| Michael Kukrle
| Daniel Turek
| Paweł Bernas
|-
| 2021
|  Eirik Lunder
|  Tobias Nolde
|  Petr Kelemen
|-
| 2022
|  Marceli Bogusławski
|  Jesper Rasch
|  Alan Banaszek
|}

Notes et références

Liens externes 
 
  

Compétition cycliste en Pologne
UCI Europe Tour